Алексей Николаевич Гладышев (род. 3 сентября 1978 года) - российский хоккеист с мячом, мастер спорта международного класса.

Карьера 

Воспитанник архангельского хоккея. 
Дебютировал в составе Водника 13 октября 1997 года в кубковом матче с северодвинским Севером. 

В кубке Мира принимал участие в 10 турнирах (2000-2005,2009,2011,2013-2014) - 26 игр, 9 мячей. 
В кубке Европейских Чемпионов принимал участие в 3 турнирах (2000,2002-2003) - 5 игр, 3 мяча. 
В Чемпионском кубке принимал участие в 6 турнирах (2004,2006-2007,2009-2011) - 21 игра, 4 мяча. 
В кубке ЭксТе принимал участие в 1 турнире (2017) - 5 игр, 1 мяч.  
В составе сборной Россия-2 принимал участие в турнире на приз Правительства России (2002) - 7 игр, 2 мяча. 
В составе сборной Россия-2 принимал участие в турнире на кубок губернатора Московской области (2003) - 8 игр, 1 мяч. 
В составе сборной Россия-2 принимал участие в турнире на Суперкубок Европы (2005) - 3 игры, 0 мячей. 

1 мяч забил в 4 игре 30 ноября 1999 года, в домашнем матче с командой Вымпел (14:0), на 59 минуте. 
50 мяч забил в 191 игре 1 декабря 2007 года, в выездной игре с командой Уральский трубник (3:3), на 7 минуте. 
100 мяч забил в 489 игре 11 января 2018 года, в выездной игре с командой Сибсельмаш (2:5), на 90 минуте с передачи Юрия Радюшина.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (6) - 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06. 
 Серебряный призёр чемпионата России (1) - 2000/01. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) - 2008/09. 
 Обладатель Кубка России (4) - 1999/00, 2004/05, 2005, 2009. 
 Финалист Кубка России (1) - 2000/01. 

 клубные (международные):

 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2) - 2002, 2003. 
 Финалист Кубка европейских чемпионов (1) - 2000. 
 Обладатель Кубка мира (2) - 2003, 2004. 
 Финалист Кубка мира (1) - 2002. 
 Обладатель Кубка чемпионов (3) - 2004, 2006, 2009. 
 Финалист кубка ЭксТе (1) - 2017. 

 в составе сборной Россия-2:

 Финалист турнира на приз Правительства России (1) - 2002. 
 Финалист турнира на кубок Губернатора Московской области - 2003.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 26 / 20 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Динамо М          = 15 мячей    1.Старт                = 6
  2.Сибсельмаш        = 10          2.Север                = 5
  3-4.Ак Барс-Динамо  =  9          3-5.Волга              = 4
  3-4.Волга           =  9          3-5.Мурман             = 4
  5-6.Север           =  8          3-5.Родина             = 4
  5-6.Родина          =  8          6-8.Зоркий             = 3
  7.Уральский трубник =  7          6-8.БСК                = 3
  8.Зоркий            =  6          6-8.Кузбасс            = 3
  9-10.Старт          =  5          9-12.Металлург Бр      = 2
  9-10.Мурман         =  5          9-12.Зоркий-2          = 2
 11-14.Вымпел         =  4          9-12.Уральский трубник = 2
 11-14.Локомотив Ор   =  4          9-12.Строитель С       = 2
 11-14.Енисей         =  4         13-20.Североникель      = 1
 11-14.СКА-Нефтяник   =  4         13-20.Водник            = 1
 15-20.Металлург Бр   =  3         13-20.Саяны             = 1
 15-20.Водник         =  3         13-20.Байкал-Энергия    = 1
 15-20.Лесохимик      =  3         13-20.Енисей            = 1
 15-20.Кузбасс        =  3         13-20.Волга             = 1
 15-20.Строитель С    =  3         13-20.Ак Барс-Динамо    = 1
 15-20.Байкал-Энергия =  3         13-20.Динамо М          = 1
 21.СКА-Забайкалец    =  2
 22-26.Агрохим        =  1
 22-26.СКА-Свердловск =  1
 22-26.Маяк           =  1
 22-26.ХК Боровичи    =  1
 22-26.Саяны          =  1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 88 играх 
по 2 мяча забивал  в  8 играх 
по 3 мяча забивал  в  5 играх 
по 4 мяча забивал  в   1 игре 

Свои 123 мяча забросил в 102 играх, в 507 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 31 игре 
по 2 мяча забивал в 5 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свой 48 мячей забросил в 38 играх, в 150 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого:  1 матч /  0 мячей;  0 побед,  0 ничьих, 1 поражение.

Примечания 

 Источники

Ссылки 

 Гладышев на сайте ФХМР
 Гладышев на сайте bandy.narod
 Гладышев на сайте СКА-Нефтяник
 Гладышев на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Мурман»
Мастера спорта России международного класса